Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Benneteau e Arnaud Clément erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Benneteau ha fatto coppia con Michaël Llodra, ma si è ritirato nel 1º turno nel match contro Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga.
Clément ha fatto coppia con Nicolas Mahut, ma ha perso in semifinale contro Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga.

Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga hanno battuto in finale 6–4, 6–3, Łukasz Kubot e Lovro Zovko.

Teste di serie

  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (primo turno, ritirati)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)

 Arnaud Clément /  Nicolas Mahut (semifinali)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2007
ATP Tour 2007